Poznań Open 2022 – tenisowy turniej ATP kategorii Challenger 90 w sezonie 2022 z cyklu Poznań Open rozgrywany w dniach 30 maja–5 czerwca 2022 roku w Poznaniu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 67 960 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 w polskim sporcie